

Населені пункти та їхні частини

 Біле Блота — гміна в Бидґозькому повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Біле Блота — село в гміні Домброва Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Біле Блота — село в гміні Біле Блота Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Біле Блота — село в гміні Єжево Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Біле Блота — село в гміні Бобровники Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Біле Блота — село в гміні Александрув-Куявський Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Біле Блота — частина села Теодорово в гміні Пйотркув-Куявський Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Біле Блота — частина села Лясоти в гміні Роґово Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Біле Блота — частина села Тшебунь у гміні Дземяни Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Біле Блота — осада в гміні Слівіце Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки